Gladys steht für: 

 Gladys, ein weiblicher Vorname
 (3909) Gladys, ein Asteroid

die Ortschaften
 Gladys (Georgia), Ort im Berrien County, Georgia, USA 
 Gladys (North Dakota), Ort im Williams County, North Dakota, USA 
 Gladys (Texas), Ort im Montague County, Texas, USA 
 Gladys (Virginia), Ort im Campbell County, Virginia, USA 

Siehe auch:
 Gladys Knight & the Pips, Soulband
 Gladiß
 Kladis